Дон Игнасио има више значења:

 Дон Игнасио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дон Игнасио (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику